Keith Alexander (voetballer) - Engels voetballer
 Keith Alexander (acteur) - Brits acteur

 Keith B. Alexander - Generaal en voormalig hoofd van de US National Security Agency